Il doppio femminile del Kremlin Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Elena Vesnina e Ekaterina Makarova erano le detentrici del titolo, ma quest'ultima non ha potuto partecipare per infortunio e allora Elena Vesnina ha fatto coppia con Daniela Hantuchová dovendosi ritirare nei quarti di finale.

Svetlana Kuznecova e Samantha Stosur hanno sconfitto in finale Alla Kudrjavceva e Anastasija Rodionova per 6-1, 1-6, [10-8].

Teste di serie

  Daniela Hantuchová /  Elena Vesnina (quarti di finale, ritirate)
  Alla Kudrjavceva /  Anastasija Rodionova (finale)

  Vera Duševina /  Arantxa Parra Santonja (quarti di finale)
  Liezel Huber /  Alicja Rosolska (semifinali)

Wildcard
  Anastasia Bukhanko /  Margarita Gasparjan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Kremlin Cup 2013
WTA Tour 2013